Матей Матеев може да се отнася за:

 Матей Матеев (1910 – 1997) – български архитект;
 Матей Матеев (р. 1932) – български архитект;
 Матей Матеев (1940 – 2010) – български физик, академик.